

Toponyme

Bénin 
 Zou, un département du Bénin ;
 le Zou, un affluent de l'Ouémé qui a donné son nom au département béninois.

Chine 
 Zou, un ancien état féodal de la Chine antique.

Côte d’Ivoire 
 Zou, une localité de Côte d'Ivoire, ainsi qu'une ville.

Grèce 
 Zou, un village du dème de Sitía, en Crète.

Linguistique 
 Dans la langue française, « zou » est une interjection, sûrement d'origine occitane, qui invite à un changement brusque et soudain dans l'attitude (« allez zou ! on s'en va », « allez zou ! j'achète ce pull-over »)
 En ancien français, « zou » était un pronom neutre mais avec une connotation méprisante.

Patronyme 
 Zou Lijuan (1994-), athlète handisport chinoise
 Zou Lihong (1984-), athlète handisport chinoise

Divers 
 Zou est un personnage de bande dessinée française de l'auteur Michel Gay.
 Zou est une série d'animation française (et le nom de son personnage principal) inspirée des livres de Michel Gay, réalisée par le studio d'animation Cyber Group Studios (2011).
 Zou peut également désigner le croisement d'une vache et d'un yak, le dzo, prononcé 'zou' ([] en écriture phonétique).
 Zou ! est le nom du réseau de transport intermodal de Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Références